American Idiot – album dei Green Day
American Idiot – singolo dei Green Day
American Idiot – musical ideato dai Green Day
American Idiot - The Original Broadway Cast Recording – colonna sonora dell'omonimo musical